Pahlawi – dynastia panująca w Iranie w latach 1925–1979
 Pahlawi – wymarły język irański
 Pahlawi – alfabet używany niegdyś do zapisu niektórych języków irańskich
 Pahlawi – dawna nazwa miasta Bandar-e Anzali
 Order Pahlawiego – najwyższe odznaczenie irańskie